Президе́нтская респу́блика — разновидность республики с перевесом полномочий в пользу президента.

Она (республика) характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов, соединением в его руках полномочий главы государства и главы правительства. Её также называют дуалистической республикой, подчёркивая тем самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а законодательной — в руках парламента.

Отличительные черты президентской республики 
 внепарламентский метод избрания президента (либо напрямую народом — Колумбия, Турция, либо коллегией выборщиков — США),
 внепарламентский метод формирования правительства, то есть его формирует президент. Президент является и фактически, и юридически главой правительства (пост премьер-министра отсутствует, как, например, в США или Турции с 2018 года), или он назначает главу правительства (Камерун, Кот-д’Ивуар). Правительство несёт ответственность только перед президентом, а не перед парламентом, так как только президент может отправить его в отставку,
 в целом, при такой форме правления президент обладает гораздо большими полномочиями по сравнению с парламентской республикой (является главой исполнительной власти, утверждает законы путём подписания, имеет право отправить правительство в отставку), но в президентской республике часто президент лишён права роспуска парламента, а парламент лишён права выразить недоверие правительству, но может сместить президента (процедура импичмента).

К президентским республикам относят США, большинство республик Латинской Америки и Африки.

Классической президентской республикой являются Соединённые Штаты Америки. В основе Конституции США лежит принцип разделения властей. Согласно данной конституции, законодательная власть принадлежит Конгрессу, исполнительная — президенту, судебная — Верховному Суду. Президент, избираемый коллегией выборщиков, формирует правительство из лиц, принадлежащих к его партии.

Президентские республики распространены в странах Латинской Америки. Эта форма правления встречается также в некоторых странах Азии и Африки. Правда, подчас в этих странах власть главы государства на деле выходит за конституционные рамки, и, в частности, латиноамериканские президентские республики неоднократно характеризовались исследователями как суперпрезидентские.

Формы государственного правления